Rooke ist der Familienname folgender Personen:

 Daphne Rooke (1914–2009), südafrikanische Schriftstellerin
 Edward Douglas Rooke (1912–2001), kanadischer Arzt
 George Rooke (1650–1709), englischer Admiral
 Lawrence Rooke (1622–1662), englischer Astronom und Gründungsmitglied der Royal Society
 Leon Rooke (* 1934), kanadischer Schriftsteller US-amerikanischer Herkunft
 Martin Rooke (* 1972), englischer Badmintonspieler
 Ronnie Rooke (1911–1985), englischer Fußballspieler und -manager
 Katerina Angelaki-Rooke (1939–2020), griechische Lyrikerin und Übersetzerin

Siehe auch:
 Rook